Sin Cara (in italiano Senza Volto) è una gimmick della WWE che, ad oggi, è stato interpretata da due wrestler diversi:
 Ignascio Alvirde, il Sin Cara originale  (Sin Cara "Azul").
 Jorge Arias, per un breve periodo ha interpretato il personaggio di Sin Cara "Negro" e successivamente ha preso il posto di Alvirde come Sin Cara "Azul".